Trois navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Pecos :
 l', pétrolier ravitailleur lancé en 1921 ;
 l', pétrolier ravitailleur lancé en 1942 ;
 l', pétrolier ravitailleur lancé en 1989.

Pecos